Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2014 war die 16. Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 26. bis 30. November 2014 in Chanty-Mansijsk statt, wo 2012 bereits die WM in der Dynamischen Pyramide ausgetragen wurde.

Weltmeister wurde zum ersten Mal ein Moldawier. Sergei Kryschanowski besiegte im Endspiel den Ukrainer Oleksandr Palamar mit 7:5. Den dritten Platz belegten die Russen Oleg Jerkulew und Wladislaw Osminin. Titelverteidiger Nikita Liwada schied in der Runde der letzten 32 gegen seinen Landsmann Wladislaw Osminin aus.

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Einzelnachweise 

2014
Billardveranstaltung 2014
Billardturnier in Chanty-Mansijsk